Мартін Бегайм (нім. Martin Behaim, лат. Martinus de Bohemia, порт. Martinho da Boémia; 6 жовтня 1459 — 29 липня 1507) — німецький науковець, негоціант.
 Венделін Бегайм (нім. Wendelin Boeheim або Böheim; 17 вересня 1832, Вінер-Нойштадт — 1 листопада 1900, Відень) — австрійський зброєзнавець і військовик.